Пятнадцать кораблей Королевского флота носили название HMS Enterprise (или «Энтерпрайз»), еще один планировался, но отменен:

 HMS Enterprise — 24-пушечный корабль шестого ранга, бывший французский фрегат L’Entreprise, захвачен в мае 1705. Разбился в октябре 1707.
 HMS Enterprise — 44-пушечный корабль пятого ранга, спущен на воду в 1709 году. Прошел капитальный ремонт в 1718-1719, превращен в блокшив в 1740 , переоборудован в госпитальное судно в 1745 , продан в 1749 году.
 HMS Enterprise планировался как 44-пушечный корабль пятого ранга. Переименован в HMS Liverpool за пять месяцев до спуска, в 1741 году.
 HMS Enterprise — 8-пушечный шлюп, захвачен у испанцев в 1743. Использовался только в Средиземноморье, как посыльное судно и тендер, продан в 1748 на Минорке.
 HMS Enterprise — 50-пушечный корабль пятого ранга; заложен в 1693 году как HMS Norwich. Переименован в HMS Enterprise в 1744, перестроен в 44-пушечный пятого ранга; разбился в 1771 году.
 HMS Enterprise — 28-пушечный фрегат шестого ранга типа Enterprise; заложен в августе 1774, на рейдовой службе с 1790 года, отправлен на слом в 1807 году.
 HMS Enterprise — 10-пушечный тендер, попал в плен к американцам в 1775 году.
 HMS Enterprise — корабль, использовавшийся для портовой службы; спущен в 1778 как HMS Resource. Перестроен в 22-пушечную плавучую батарею в 1804 году, переименован в HMS Enterprise в 1806 , продан в 1816 году.
 HMS Enterprise — деревянная колесная канонерская лодка, закуплена в 1824, в службе до 1830 года.
 HMS Enterprise — научно-исследовательский барк; спущен в 1848 году, плавучий склад угля с 1860 года, продан в 1903 году.
 HMS Enterprise — планировался как деревянный винтовой шлюп. Заложен в 1861 г. переименован в HMS Circassian 1862, отменен в 1863 году.
 HMS Enterprise — бронированный шлюп, заказан как HMS Circassian, но переименован в 1862 году. Спущен в 1864 году, продан в 1884 году.
 HMS Enterprise — лёгкий крейсер типа Emerald. Спущен в 1919 году, продан в 1946 году.
 HMS Enterprise — прибрежное гидрографическое судно типа Echo (1957); спущено на воду в 1958, продано в 1985 году.
 HMS Enterprise — многоцелевое исследовательское судно типа Echo (2002) (гидрографическое / океанографическое), спущено в 2002, на 2009 год в строю.

Четыре корабля под названием Enterprise служили в Королевском флоте, но не числились в его составе, и потому не имели права на префикс HMS .

 Enterprise — вооруженный колесный пароход Британской Ост-Индской компании; служил вместе с флотом в первой войне с Китаем с 1839 по 1840 и второй бирманской войне в 1852 году.
 Enterprise — буксир, не состоявший в списках флота; эксплуатировался на Портсмутской верфи с 1899 по 1919, затем  переименован в Emprise. Служил до 1947 года.
 Enterprise — вспомогательный патрульный дрифтер, не состоявший в списках флота; противолодочный сетевой заградитель в охране водного района Харвич, с 1914 по 1918 год.
 Enterprise — II, вспомогательный дрифтер, первоначально базировался на Ларн, в ноябре 1915 года переведен в итальянские воды. В марте 1916 года наскочил на мину у Бриндизи и затонул с потерей 8 человек.

См. также 
USS Enterprise